45-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 6 апреля 1947 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1947 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1947 на CycleBase
 
 Париж — Рубе 1947 на ProCyclingStats
 
  
 Париж — Рубе 1947 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1947 на Velolive

1947 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1947 году
Апрель 1947 года